De 32 spelers met de hoogste world-ranking zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 79 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 19 poules van vier of vijf spelers. De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde, evenals zeven nummers twee. De overige twaalf nummers twee spelen nog een voorronde. De winnaars daarvan plaatsen zich ten slotte ook voor de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 64 (32+19+7+6) spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden in alle rondes.

Titelverdediger was de Roemeense Elizabeta Samara. Zij werd deze maal derde.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van oktober 2016. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Britt Eerland en Li Jie deel. Namens België Eline Loyen, Nathalie Marchetti en Margo Degraef.

Kwalificatie 

 De groepswinnaars kwalificeren zich voor de eindronde, evenals zeven nummers twee.
 Twaalf nummers twee spelen eerst nog een voorronde.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Groep 14

Groep 15

Groep 16

Groep 17

Groep 18

Groep 19

Voorronde

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  Uitslagen
  ITTF World Rankings oktober 2016

Sport in 2016